

Patronyme 

 Charles de Montchal (1589-1651), archevêque de Toulouse de 1628 à sa mort ;
 Humbert de Montchal (?-1395), archevêque de Vienne de 1377 à sa mort.

Toponyme 

 Montchal, une commune de la Loire (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 le puy de Montchal (), un volcan de la chaîne des Puys sur la commune d'Aydat (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 le puy de Montchal (), un volcan au pied des monts Dore sur la commune de Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes).